L'A2 Basket League 2021-2022 è stata la 61ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 36ª edizione con il nome di A2.

Classifica finale

Play-off

Play-out

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2021
Pallacanestro nel 2022
A2 Basket League 2021-2022